Torje este un nume de familie sau un prenume. El a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:
Gabriel Torje, fotbalist român
Torje Olsen Solberg, politician norvegian

Nume de familie românești